Épinay (Eure), voormalige gemeente in het departement Eure
 Épinay-Champlâtreux, gemeente in het departement Val-d'Oise
 Épinay-sous-Sénart, gemeente in het departement Essonne
 Épinay-sur-Duclair, gemeente in het departement Seine-Maritime
 Épinay-sur-Odon, gemeente in het departement Calvados
 Épinay-sur-Orge, gemeente in het departement Essonne
 Épinay-sur-Seine, gemeente in het departement Seine-Saint-Denis

 Cartigny-l'Épinay, gemeente in het departement Calvados
 L'Épinay-le-Comte, gemeente in het departement Orne
 Saint-Aubin-Épinay, gemeente in het departement Seine-Maritime